Тутсі — народність в Центральній Африці
 «Тутсі» — американська кінокомедія
 «Тутси» — російський поп-гурт, що існував у 2004—2012 роках